

Малиновка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Малиновка — село, Алейський район, Алтайський край
 Малиновка — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Малиновка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Малиновка — присілок, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Малиновка — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Малиновка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Малиновка — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Малиновка — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Малиновка — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Малиновка — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Малиновка — селище, Калтанський міський округ, Кемеровська область
 Малиновка — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Малиновка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Малиновка — селище, Кетовський район, Курганська область
 Малиновка — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Малиновка — село, Кожевниковський район, Томська область
 Малиновка — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Малиновка — село, Кривошиїнський район, Томська область
 Малиновка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Малиновка — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Малиновка — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Малиновка — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Малиновка — присілок, Краснополянське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Малиновка — присілок, Нікольське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Малиновка — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Малиновка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Малиновка — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Малиновка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Малиновка — селище, Темниковський район, Мордовія
 Малиновка — село, Томський район, Томська область
 Малиновка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Малиновка — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Малиновка — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Малиновка — починок, Шарканський район, Удмуртія
 Малиновка — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край
 Малиновка — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 Малиновка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Малинівка
 Малиновка Друга
 Малиновка Перша